Нюйва — одна из великих богинь китайского (даосского) пантеона, создательница человечества, избавительница мира от потопа, богиня сватовства и брака.
 (150) Нюйва — довольно большой астероид главного пояса, принадлежащий к углеродным астероидам класса C.